О Ын Сок (; род. 2 апреля 1983) — южнокорейский фехтовальщик на саблях, олимпийский чемпион, чемпион Азии и Азиатских игр, призёр чемпионатов мира.

Родился в 1983 году в Тэгу. В 2004 году принял участие в Олимпийских играх в Афинах, но стал лишь 23-м. В 2006 году стал серебряным призёром Азиатских игр в личном и командном зачётах. В 2007 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в личных соревнованиях. В 2008 году принял участие в Олимпийских играх в Пекине, но стал лишь 13-м. В 2010 году стал обладателем серебряной и бронзовой медалей Азиатских игр. В 2011 году стал чемпионом Азии. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне завоевал золотую медаль в командном турнире. В 2013 году стал бронзовым, а в 2014 году серебряным призёром чемпионата мира в командном турнире. В 2014 году в составе команды завоевал золотую медаль Азиатских игр.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Республики Корея
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Азиатских игр по фехтованию
Чемпионы Азии по фехтованию